Název Mezní potok má více vodních toků:

 Mezní potok (přítok Menší Vltavice) – levostranný přítok Menší Vltavice v okrese Český Krumlov, pramenící v Rakousku
 Mezní potok (přítok Svatavy) – pravostranný přítok Svatavy v okrese Sokolov

Související články 
 Mezný potok